Долњи Ујезд може бити:

 Долњи Ујезд (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Долњи Ујезд (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република